Höfl ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Höfl (* 1989), österreichischer Alpinist
 Herbert Höfl (* 1941), deutscher Eisschnellläufer
 Hugo Höfl (General) (1878–1957), deutscher Generalleutnant
 Hugo von Höfl († 1910), deutscher Architekt und bayerischer Baubeamter
 Maria Höfl-Riesch (* 1984), deutsche Skirennläuferin

Höfl ist der Name folgender Orte:

 Höfl (Hörgertshausen), Ortsteil der Gemeinde Hörgertshausen, Landkreis Freising, Bayern
 Höfl (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern
 Höfl (Rottenburg an der Laaber), Ortsteil der Stadt Rottenburg an der Laaber, Landkreis Landshut, Bayern
 Höfl (Gemeinde Purgstall), Ortschaft der Gemeinde Purgstall an der Erlauf, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich